Louis Edmond Duranty (1833-1880) est un romancier et critique d'art français.
 Walter Duranty (1884-1957) est un journaliste anglo-américain.
 La maison de Duranty ou Duranti est une maison noble de Provence.